XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach
 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu